Найтон () — английская фамилия. Известные носители:

 Найтон, Генри (ум. 1396) — английский хронист, монах-августинец.
 Найтон, Захари (род. 1978) — американский актёр.
 Найтон, Лесли (1887—1959) — английский футбольный тренер.